Dugesia est un genre de plathelminthes rhabditophores de la famille des Dugesiidae.

Liste des espèces 
Selon  :
 Dugesia mexicana (A. Gray) A. Gray

Selon  :

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 

Tricladida